Алберт III, војвода Аустрије (9. септембра 1349. у Бечу − 29. августа 1395. у дворцу Лакенбург), познат као Алберт с плетеницом (), члан Хабсбуршке куће, био је војвода Аустрије од 1365. до смрти 1395..

Од 1365. до 1395. владао је војводством Аустрије, а са прекидима је владао и Штајерском, Корушком, Крањском и Тиролом, као и над другим областима које су биле у поседу његове династије. Упркос често репресивној финансијској ситуацији као резултат војних кампања због територијалне експанзије и породичних сукоба, његова владавина сматра се као добар период, ово се углавном односи за војводства Аустрије. У историографији и универзитетским круговима он се сматра стварним оснивачем Бечког универзитета.

Биографија 
Алберт III. рођен је у војводској резиденцији у Бечу, трећи син аустријског хабсбуршког војводе Алберта II. и супруге Јоане из Пфирта.
Иако је војвода Алберт II. одредио кућни закон, по којем су четири сина била дужна да владају заједнички и равноправно, након очеве смрти 1358 најстарији брат Рудолф IV преузео је владавину у своје руке. Он је поново потврдио своју надмоћ издајући (Privilegium Maius). Међутим, како је његов брак остао без деце, поново је морао да дели своју моћ са млађом браћом.

Рудолф IV, Алберт III. и Леополд III. заједно су 1365. године потписали потврду о оснивању Бечког универзитета (Alma Mater Rudolphina Vindobonensis). Неколико месеци касније Рудолф IV умро је у 25. години.

Подељено правило 

Алберт III., тада најстарији преживели брат (друго рођени син Фредерик III. Већ је умро 1362), наследио је подељено правило и поделио га са својим млађим братом Леополдом III. Обојица су наследили Војводство Аустрије, Штајерске, Корушке и Крањске од цара Карла IV. Хабсбуршке војводе Алберт III. и Леополд III. наследили су округ Тирол 1369. од покојног Меинхарда III, Грофа Горице и Тирола, када се војвода Витлсбах повукао из сукоба, Штефан II, Баварски коначно одрекао својих права.

Године 1368. браћа Хабсбург купила је швапски град Фрајбург. Али њихов покушај да преузму контролу над јадранском луком Трст пропао је у оружаном сукобу са Републиком Венецијом 1369/70. Трст није освојен до 1382. године, када су грађани тражили заштиту од Венеције, подвргавајући се аустријској власти. Аустријске војводе наследиле су 1374. велике територије у (немачки: Windische Mark) и Истри од покојног горишког грофа Алберта III., које су припојили Крањском војводству. Следеће године су стекли швапско господство Фелдкирх од грофова Монтфорт, власништва језгра Хабсбурга у каснијем Ворарлбергу.

Напетост се развила између браће, а 1379. Алберт III. и Леополд III. су Ноибершким уговором поделили проширене Хабсбуршке територије. Алберт је примио Аустрију (Доња Аустрија), док Леополд добија Штајерску, Корушку и Крањску (унутрашњост Аустрије), Тирол (Горња Аустрија) и првобитне посједе династије у Швабији (Предходна Аустрија). Подела Хабсбурговаца на Албертинску и Леополданску линију била је значајан недостатак у конкуренцији са ривалским династијама Витлсбах и Луксембург. Постојало је до 1490. године, када је надвојвода Сигисмунд из Тирола и даље Аустрије предао своја имања свом рођаку краљу Максимилијану I.

Политика 
1377. године Алберт је кренуо у крсташки рат у Пруској против паганских балтичких литванских и самогитских племена.

У међувремену, ширење војвода Хабсбурга у Швабији сукобило се са растом Старе швајцарске конфедерације и изазвало оружане побуне. 1386. војвода Леополд III и бројни аустријски племићи убијени су у катастрофалном поразу у битки код Семпака 1386. године. После погибије Леополда III, Алберт III је поново постао једини владар над Албертинским и Леополданским земљама, делујући као регент за своје малолетне нећаке. Још један покушај обнове Хабсбуршке владавине у Швабији није успео, када су Албертови витезови поново поражени у бици код Нафела 1388. и војвода је морао да склопи примирје.

У аустријским земљама његова влада је била корисна царству јер је подржавао уметност и науку. Алберт је и сам био вешт научник, нарочито као математичар и астролог. Најстарија сачувана књига аустријске Националне библиотеке, Евангелион из 1386. године, је његова личног својина. Војвода је проширио Бечки универзитет и током западног раскола постигао сагласност папе Урбана VI за оснивање теолошког факултета. Наставио је изградњу катедрале Светог Стефана и покушао је да обнови Беч по узору на резиденцију цара Карла у Прагу. Албертов надимак односи се на његову посебну фризуру, део одеће витешког реда (Цопфорден) који је успоставио, нестао је након његове смрти.

До краја своје владавине Алберт је успоставио чврсто кнежевско владање над аустријским војводством, које се протезало дуж Дунава од мађарске границе на реци Леити на истоку до ланца Хаусрук на западу. У сукобу због сукцесије након смрти цара Карла IV 1378. године, Алберт се придружио снагама луксембуршких наследника Јобста Моравског и Сигисмунда против неспособног краља Венцела и чинио се вероватним кандидатом за сам њемачки престо.

Умро је у августу 1395. године, боравећи у свом ловачком дому у Лакенбургу, током припрема војне акције у циљу Венцеловог свргавања, које се одиграло 1400. године. Сахрањен је у крипти за војводе у катедрали Светог Стефана у Бечу.

Породица и деца 
Алберт III био је два пута жењен. Први брак, био је са Елизабетом Бохемијском, ћерком луксембуршког цара Карла IV. Овај брак је био без деце. Супруга му је умрла са само петнаест година 1373. Други брак, био је са Беатрисом из Нирнберга, кћерком бурггрофа Хоенцолерна Фредериком V из Нирнберга и његовом супругом Елизабетом из Маицена, чланом Ветинове куће и потомком изумрлих аустријских војвода Бабенберг.

Беатрис му је родила јединог сина, Алберта IV , који га је наследио, али је убрзо морао да препусти власт над Унутрашњим Аустријским, Тиролским и даљим аустријским поседима својим Леополдијанским рођацима Вилхелму и Леополду IV.

Са смрћу Ладислава V Посмртног 1457. године Албертинска линија је изумрла.

Породично стабло

Регналне титуле 

|-

Види још 
 Династија Хабзбург
 Династија Бабенберг
 Војводство Аустрија
 Луксембурзи

Напомене

Референце

Литература 

 
 Österreich unter Herzog Albrecht III. Haslinger, Linz 1827 (2 Bde.) Franz Kurz
 Formen der Herrschaftsrepräsentation und Selbstdarstellung habsburgischer Fürsten im Spätmittelalter, phil. Dissertation, Wien, 2009, S. 14–49. Eva Bruckner
 Österreichische Geschichte 1278–1411. Die Herrschaft Österreich. Fürst und Land im Spätmittelalter. Verlag Ueberreuter, Wien 2001, S. 172–193
 Die Habsburger in Lebensbildern. Von Rudolf I. bis Karl I. Verlag Styria. 
 Der Raub der Stephanskrone, Edition Roetzer, Eisenstadt 1994, ISBN 3-85374-242-4 (mit einer Kurzbiographie, S. 532)

Спољашње везе 
KATALOG DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK - Albrecht III.
KATALOG DER DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK - Ergebnis der Suche nach: "118644343"
Gedächtnis des Landes - Herzog Albrecht III. (mit dem Zopf)

Рођени 1349.
Умрли 1395.
Војводе Аустрије
Династија Хабзбург